Гвидо́нова рука́ (), в музыкальной педагогике Средних веков и Возрождения — наглядное пособие для практической сольмизации церковных распевов. Слово «Гвидонова» в термине указывает на Гвидо Аретинского, а само пособие использует буквенные (ABCDEFG) и слоговые (ut re mi fa sol la) маркеры ступеней (лежащего в основе западноевропейской средневековой музыки) миксодиатонического звукоряда, которые были введены им в теории и зарекомендовали себя на практике как средство для быстрого и верного разучивания незнакомых мелодий.

Краткая характеристика 
Каждая из ступеней звукоряда в гексахордовой системе Гвидо, маркируемая как сочетание буквенного «клависа» (например, C) и слоговых «воксов» (например, fa-ut), представляется расположенной на суставе или конце пальца левой руки («локус» C-fa-ut). Местоположения (локусы) ступеней восходящего звукоряда располагаются по спирали против часовой стрелки:

Руководя пением церковного хора (вокального ансамбля), регент показывал пальцем правой руки на тот или иной сустав (или кончик пальца) на ладони левой руки, а певчий, ранее твёрдо заучивший интервальные соотношения в Гвидоновом звукоряде, ориентируясь на этот жест, двигал голос на верный интервальный шаг (при этом певчий мог даже не знать нот, то есть не владеть нотной грамотой). 

Хотя ни в одном из (четырёх) аутентичных трактатов Гвидо описания руки нет, музыкальные теоретики и историки (начиная с Сижбера из Жамблу, в хронике, написанной около 1110 г.) приписывали это «дидактические пособие» авторитету Гвидо, имея в виду, вероятно, не изобретение им «руки» как таковой, а музыкально-теоретическую систему, на которой «Гвидонова рука» базируется.

Примечания

Литература 
 Smits van Waesberghe J.M. Musikerziehung: Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter // Musikgeschichte in Bildern. Bd. 3, Lfg. 3. Leipzig, 1969;
 Sachs K.-J. Musikalische Elementarlehre im Mittelalter // Geschichte der Musiktheorie. Band 3, hrsg. v. F. Zaminer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990, S. 105–162.
 Руини Ч. В музыкальной школе: теория для практики // Исторический атлас средневековой музыки. Пер. и ред. С.Н. Лебедева. Москва: Арт Волхонка, 2016, сс. 78-81.

Музыкальное образование
Педагогические технологии
Музыкальные термины
Христианское богослужебное пение